Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Steffi Graf (campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Zina Garrison (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Assente

 Lori McNeil (terzo turno)
 Bettina Fulco (secondo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (primo turno)
 Mary Joe Fernández (terzo turno)
 Assente
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1987